Frédéric Covili – ex sciatore alpino francese
 Gino Covili – pittore italiano
 Luca Covili – ciclista su strada italiano